Team Colpack Ballan er et cykelhold fra Italien, der blev etableret i 1999 under navnet UC Bergamasca 1902–For 3. Siden 2019 har det kørt som et UCI kontinentalhold.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 
 

Cykelhold fra Italien
Etableret i 1999
Bergamo